Джузеппе Мартуччи (; , Капуя — , Неаполь) — итальянский композитор, дирижёр, пианист и педагог.

Биография 
Начал заниматься музыкой в детстве под руководством отца, Гаэтано Мартуччи, игравшего на трубе. В восьмилетнем возрасте впервые выступил с публичным концертом как пианист. В 1867—1871 гг. обучался в неаполитанской консерватории Сан-Пьетро у Беньямино Чези (фортепиано) и Паоло Серрао (композиция). В 1875 году предпринял сольное турне по Германии, Франции и Англии. В 1881 году начал дирижёрскую деятельность, был известен как интерпретатор творчества Вагнера, Шумана и Брамса — в частности, в 1888 году дирижировал в Болонье итальянской премьерой оперы Вагнера «Тристан и Изольда». С 1880 года преподавал в консерватории Сан-Пьетро, в 1886 г. сменил Луиджи Манчинелли на кафедре фортепиано Болонского музыкального института. В 1902 году вернулся в Неаполитанскую консерваторию в качестве её директора. Среди его многочисленных учеников, в частности, Марио Барбьери.

Литература 
 Fanо F., Giuseppe Martucci. Saggio biografico critico, Mil., 1950.
 Музыкальная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, Советский композитор. Под ред. Ю. В. Келдыша. 1973—1982.

Композиторы Италии XIX века
Композиторы Италии XX века
Композиторы-романтики
Дирижёры Италии
Академические музыканты Италии